Сен-Жорж-д'Эсперанш () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Ла-Верпийер. Округ коммуны — Вьенн.

Код INSEE коммуны — 38389. Население коммуны на 2012 год составляло 3244 человека. Населённый пункт находится на высоте от 270 до 460 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 430 км юго-восточнее Парижа, 30 км юго-восточнее Лиона, 70 км северо-западнее Гренобля. Мэр коммуны — M. Camille Lassalle, мандат действует на протяжении 2014—2020 гг.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сен-Жорж-д'Эсперанш